Drekskaters is de oudste Venlose dialectband, in 1982 opgericht als the Trash Cats. Op dat moment bestond de band uit vier leden: zanger/drummer Marco Schell, gitarist Roger Corneille, gitarist René Scheffer en bassist Jaakko Buchholtz.

Muziekstijl 
De Drekskaters spelen voornamelijk rock-'n-roll, soul, Latin en blues, soms ook rockabilly. Alle nummers worden gezongen in het Venloos.

Biografie 
Nadat de naam in 1984 werd veranderd in Drekskaters, kwam de eerste single uit: Rok en Rool duit 't gans. Voorlopig bleef het daarbij, want in 1987 stopt de band. Twee jaar later maken Buchholtz en Scheffer de overstap naar de eveneens Venlose band Minsekinder (destijds nog Mooder Hellup geheten).

Enkele jaren later besluiten Schell en Corneille om de draad weer op te pakken. De band wordt versterkt met Fred van den Boogaard op drums, Emilio Garcia op gitaar, Marcel Joosten op saxofoon en Bart den Biesen op toetsen. Na nog enkele wisselingen in de bezetting (Joosten verlaat de band en maakt plaats van Mylène Schrijen, Den Biesen wordt opgevolgd door Werner van Gool, Van den Boogaard wordt kort vervangen door Herm Klaassens) is de band in 2002 compleet in de huidige bezetting. Daarnaast hebben nog enkele muzikanten een gastrol vervuld bij diverse opnames. Zo leverden Glenn Corneille en ex-Alquin-toetsenist Dick Franssen een bijdrage. Uiteindelijk bestaat de band uit zes leden.

Bandleden 
 Marco Schell - zang
 Roger Corneille – gitaar
 Charles Coppens - basgitaar
 Mylène Schrijen - saxofoon
 Werner van Gool - toetsen
 Duncan Tilmans - drums

Discografie

Albums 
 1995: Waat einen bak (Mini CD)
 1993: Kattekwaod
 2007: Weej gaon door

Singles 
 1984: Rok en Rool duit ´t gans

Samenwerking met andere artiesten 
 Alles in ein Buuëtje
 Leedjes veur de ieëwigheid (Ode aan Frans Boermans)
 Het was een kwestie van geduld
 Venloos trots
 Venlose nieje
 St. Juttemis

Externe link 
 officiële website (gearchiveerd)
 Streektaalzang.nl

Venlose band